Sezon 2008 był 48. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytuł obroniła drużyna Africa Sports National Abidżan.

Tabela końcowa

Król strzelców 
21 goli - Gohi Bi Cyriac (ASEC Mimosas)

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 
 RSSSF

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2008 w Afryce